Hamlet  semnifică cătun, în limba engleză, dar este și un nume propriu, asociat, de cele mai multe ori, cu tragedia Hamlet, de William Shakespeare.

Referitor la piesa lui William Shakespeare
 Prințul Hamlet, protagonistul tragediei

Filme 
 Hamlet, regizor Clément Maurice, 1900
 Hamlet, regizor Henri Desfontaines, 1908
 Hamlet, versiune filmică a piesei regizată de Hay Plumb, cu Johnston Forbes-Robertson, 1913
 Hamlet, regizor Svend Gade și Heinz Schall, cu Asta Nielsen, 1920
 Hamlet, regizor și rol titular Laurence Olivier, 1948
 Hamlet, regizor Grigori Kozințev, cu Innokenti Smoktunovski, 1964
 Hamlet, regizor Tony Richardson, cu Nicol Williamson, 1969
 Hamlet, regizor Peter Wood, cu Richard Chamberlain, 1970
 Hamlet, regizor Franco Zeffirelli, cu Mel Gibson, 1990
 Hamlet, regizor și rol titular Kenneth Branagh, 1996
 Hamlet, regizor Michael Almereyda, cu Ethan Hawke, 2000
 Hamlet 2, regizor Andy Fleming, comedie scrisă ca o continuare a piesei Hamlet originale, film din 2008
 Hamlet, regizor Gregory Doran, cu David Tennant, film de televiziune, 2009

Geografie 
 Hamlet, statul 
 Hamlet, statul 
 Hamlet, statul 
 Hamlet, statul 
 Hamlet, statul 
 Hamlet, statul 
 Hamlet (Oregon), formă de guvern regional din statul 
 The Hamlets, Liverpool, Anglia

Muzică

Opere 

Ambleto
 Ambleto (operă, Carcani) - 1742, operă de Giuseppe Carcani pe un libret de Apostolo Zeno
 Ambleto (operă, Gasparini) - 1705, operă de Francesco Gasparini, pe un libret de Apostolo Zeno

Amleto
 Amleto (operă, Andreozzi) - 1792, operă de Gaetano Andreozzi pe un libret de Giuseppe Maria
 Amleto (operă, Buzolla) - 1848, operă de Antonio Buzolla, libret de Giovanni Peruzzini
 Amleto (operă, Caruso) - 1789, operă de Luigi Caruso
 Amleto (operă, Facci) - 1865, operă de Franco Faccio pe un libret de Arrigo Boito
 Amleto (comedie muzicală, Grandi) - 1898, comedie muzicală de Alfredo Grandi
 Amleto (operă, Mercadante) - 1822, operă de Saverio Mercadante
 Amleto (operă, Zafred) - 1961, operă de Mario Zafred, pe un libret de Lilyan și Mario Zafred

Hamlet
 Hamlet (operă, Bentoiu) - 1974, operă de Pascal Bentoiu
 Hamlet (operă, Hignard) - 1888, operă de Jean Louis Aristide Hignard
 Hamlet (operă, Keurvels) - 1891, operă de Edward Keurvels
 Hamlet (operă, Searle) - 1968, operă în trei acte de Humphrey Searle, pe un libret scris de compozitor
 Hamlet (operă, Stadtfeld) - 1857, operă de Alexandre Stadtfeld
 Hamlet (operă, Szokolay) - 1968, operă de Sandor Szokolay
 Hamlet (operă, Thomas) - 1868, operă în cinci acte de Ambroise Thomas pe un libret de Jules Barbier și Michel Carré

Lucrări muzicale inspirate de tragedia Hamlet
 Ambleto (pastișă, Baliani) - 1719, pastişă de Carlo Baliani
 Johannes Brahms -- Lied von Shakespeare, cântece
 Johannes Brahms -- Ophelia-Lieder, cântece, 1873
 Hamlet (lieduri, Arnold) - 1799, patru lied-uri lieduri de Samuel Arnold interpretate la Drury Lane în 1799
 Hamlet (Prokofiev) - 1937 - 1938, muzică incidentală de Sergei Prokofiev 
 Hamlet (poem simfonic, Ceaikovski) - 1888, poem simfonic de Piotr Ilici Ceaikovski, Op. 67a
 Hamlet (uvertură, Ceaikovski) - 1888, uvertură fantezie de Piotr Ilici Ceaikovski, Op. 67b
 Hamlet (poem simfonic, Liszt) - 1958, poem simfonic numărul 10 de Franz Liszt
 Ernest Chausson -- Chansons de Shakespeare, cântece, 1890 - 1897
 Ian Dearden (muzică) și Kim Bradstrup (coreografie) -- Antic (balet), 1993
 Hans Ulrich Engelmann -- Ophelia (teatru multi media), 1969
 Rudolf Kelterborn -- Ophelia (operă, Kelterborn), operă pentru cinci voci, 1982 - 1983
 William Linley -- Shakespeare's Dramatic Songs, volumul II (1815 - 1816
 Galt MacDermot, (muzică), James Rado și Gerome Ragni (versuri) -- What a Piece of Work is a Man, cântec din musical-ul Hair (musical, 1967), 1967
 Roger Quilter -- Four Shakespeare Songs, 1933
 Richard Strauss -- Lied der Ophelia, cântece, opus 67, 1918
 Arthur Sullivan - de asemenea cunoscut ca Gilbert și Sullivan -- Rosencrantz and Guildenstern (musical, 1874), 1874

Balet
 Amleto (balet, Clerico) - 1788, operă de Francesco Clerico
 Amleto (balet, von Gallenberg) - 1822, balet de Wenzel Robert von Gallenberg
 Hamlet (balet, Gabichvadze) - 1971, balet de Ravaz Gabichvadze
 Hamlet (balet, Glass) - 2000, balet de Philip Glass
 Hamlet (balet, 1997) - 1997, balet de Michael Tippett și John Neumeier
 Hamlet (balet, Blacher) - balet de Boris Blacher

Alte utilizări 
 Hamlet (bandă desenată), personaj din banda desenată comică Hägar the Horrible
 Hamlet (formație), formație muzicală
 Hamlet (crater), un crater pe Oberon, unul din sateliții lui Uranus
 Hamlet (țigară de foi), o anumită țigară de foi
 Hamlet (pește), pește, genul Hypoplectrus
 Strategic Hamlet Program, strategie militară contra-insurecțională
 FIM-43 Redeye, rachetă sol-aer care poate fi lansată manual la nivelul umărului lansatorului, cunoscută ca "Hamlet", aflată în serviciile militare daneze 
 Hamlets, software pentru anumite web servere

Vezi și 
 The Hamlet, roman al scriitorului american William Faulkner
 Hamlet (nume)
 Hamlett — nume de familie

Legături externe 
 Project Hamlet  -- un website care este dedicat tragediei lui William Shakespeare și a altor lucrări inspirate de aceasta

Nume proprii
^ Hamlet